Franck-Emmanuel Comte est un chef d’orchestre et claveciniste français. Il occupe une place tout à fait singulière au sein de la scène baroque européenne. Artiste créatif et polyvalent, il vit sa passion pour le répertoire baroque principalement à travers des projets transversaux, inédits ou interdisciplinaires.

Biographie  
C’est au lycée que Franck-Emmanuel Comte fait connaissance avec la musique baroque qui devient rapidement un centre d’intérêt majeur. Après son bac, il intègre la faculté de musicologie de Dijon, puis de Lyon et enfin le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Durant sept années, il suit les cours de chef de chant, écriture, composition et direction de chœur. Ayant obtenu de nombreux prix dans ces trois disciplines, il dirige diverses formations régionales telles que l’Orchestre des Pays de Savoie et l’Ensemble Orchestral Contemporain.

Passionné d’art lyrique, il occupe à la suite de ses études plusieurs postes au sein de maisons d’opéra ; il est notamment Chef des chœurs de l'Opéra de Nantes et des Pays de la Loire de 1994 à 1997. Depuis, il se consacre à sa carrière de chef d’orchestre et de claveciniste, notamment avec Le Concert de l’Hostel Dieu dont il est le fondateur.

Après avoir été chef de chœur de l'Opéra d'Automne, il est directeur artistique des Musicales en Auxois (qu’il crée en 1993) et du Centre musical international J.-S. Bach de Saint-Donat depuis 2008; ainsi que directeur musical de la Semaine Musicale de Châtillon-sur-Seine. 

En 2021, il est nommé directeur artistique du Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc.

Le Concert de l'Hostel Dieu 

En 1992, les médecins de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu de Lyon lui demandent « d’habiter musicalement » les bâtiments baroques de la célèbre institution médicale lyonnaise. Franck-Emmanuel Comte crée alors Le Concert de l’Hostel Dieu, composé de solistes et d’instrumentistes spécialisés dans l’interprétation du répertoire baroque.

À la fin des années 1990, il crée l’Atelier Vocal du Concert de l’Hostel Dieu, composé de jeunes chanteurs encore étudiants au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Cette plateforme pédagogique vise à les accompagner dans leur formation et dans leur insertion au sein du réseau professionnel de la musique.

Le Concert de l'Hostel Dieu fêtera ses 30 ans durant la saison 22-23 et continue de se produire à Lyon et dans toute la France autour de plusieurs axes : le mélange des cultures et des genres musicaux et artistiques, la valorisation du patrimoine régional, le soutien à l'émergence des jeunes solistes et la sensibilisation d'un large public caractérisée notamment par l'intervention en milieu scolaire et hospitalier.

Une renommée nationale et internationale 

Dès les années 2000, l'engagement de Franck-Emmanuel Comte en qualité de directeur musical du Concert de l’Hostel Dieu est récompensé en étant régulièrement invité dans des festivals de renommée nationale tels que le Festival d'Ambronay, le festival de musique de la Chaise-Dieu, le Festival de Froville ou le festival de Sablé-sur-Sarthe ; et dans de nombreux théâtres français : l'Opéra d'Avignon, le Corum de Montpellier, le Théâtre de l'Athénée à Paris, etc.

Il se produit également à l’étranger : au Festival de Girona et à l'Auditorium National de Madrid, au Festival de Namur en Belgique, au Festival de Brezic en Slovénie, au Festival Haendel de Halle, au Festival de Foligno, au Festival des Cinq Perles à Rome, au Festival Tchekov de Moscou, au Felicja Blumental International Music Festival de Tel Aviv, au Nuithonie à Fribourg, au London Handel Festival, au Theaterhaus de Stuttgart, au Festival Castell Peralada, au Wigmore Hall à Londres, au Bayreuth Baroque Opera Festival, au Festival de musique ancienne de Bruges ou encore au London Festival of Baroque Music.

Il est également sollicité pour diriger diverses formations et projets de collaboration avec des structures telles que le Centre de Formation Lyrique de  l'Opéra de Paris, la Maîtrise de l'Opéra de Lyon, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, le Palau de la Música à Barcelone, l’Orchestre de l’Université d’Auckland mais aussi le Collegium Musicum de Riga et l’orchestre Arion Baroque à Montréal.

Il reçoit les critiques élogieuses de médias tels que Le Monde, Le Figaro, Télérama, Diapason, France Musique, Le Monde de la Musique, Opéra International (Paris) ; ainsi que de nombreux médias étrangers tels que BBC Radio et BBC Magazine, The Guardian, Music OMH et Classical Sources (GB), la RAI (Radiotélévisée Italienne), Cultura (It), RBB-Kultur et Opera lounge (Al), The Record (Japon).

Style 
À travers Le Concert de l’Hostel Dieu, il défend l’originalité et la spécificité du répertoire lyonnais et régional, en valorisant les manuscrits italiens et français conservées précieusement dans les bibliothèques de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Il réalise notamment diverses restitutions et éditions en collaboration avec le Centre de musique baroque de Versailles. Une vingtaine d’enregistrements pour les labels Ambronay, Aparté, Outhere et 1001 Notes viennent étayer ce travail de recréation.

La Francesina, son dernier enregistrement paru chez Aparté est élu "Disque baroque vocal de l'année" par l'International Classical Music Awards 2021.

Parallèlement à ses recherches, il s’intéresse aux cousinages stylistiques entre différents arts et différentes cultures tel que le projet Marco Polo, ou encore des tournées en Chine avec le projet Baroque au Pays des Fils du Ciel, en Inde avec le projet Paris-Madras et en Russie avec le projet Folia.

Collaborations 
Franck-Emmanuel Comte a collaboré avec de nombreux artistes issus d'univers artistiques et culturels variés.
 Mourad Merzouki (chorégraphe de danses urbaines)
 Bérénice Collet (metteuse en scène)
 Anne Martin (chorégraphe)
 Jacques Chambon (comédien, auteur)
 Pierre-Alain Four (metteur en scène)
 Gaëtan Aubry (metteur en scène)
 Denis Colin (clarinettiste et compositeur)
 Ravi Prasad (chanteur)
 Youssef Kassimi Jamal (oudiste, chanteur)
Zhang Hong-li (chanteuse)
Lionel Lerch, alias Cocteau Mot Lotov (slam)
Duo Navid Abbassi (tar, chant) et David Bruley (percussions iraniennes et orientales)
Franck Pitiot (comédien français)
Le groupe Garlic Bread
Jérôme Oussou (danseur hip-hop)
Nicolas Giemza, alias Tiko (human beatbox)
Mehdi Krüger (slam)

Transmission 
Très engagé sur les sujets de transmission et d'insertion professionnelle, il enseigne l'esthétique baroque à l'Université Catholique de Lyon et préside le jury du Concours international de chant baroque de Froville qui révèle chaque année les nouveaux talents du chant baroque comme Anthea Pichanick, Giuseppina Bridelli, Heather Newhouse, Floriane Hasler, Anaïs Bertrand et Gwendoline Blondeel.

Notes et références

Liens externes 
Site officiel de Franck-Emmanuel Comte
 Site officiel du Concert de l'Hostel Dieu
Musicales en Auxois
Centre Musical International J.-S. Bach

Naissance en mai 1968
Naissance à Dijon
Chef d'orchestre français